Smithboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smithboro (Georgia)
 Smithboro (Illinois)
 Smithboro (New York)
 Smithboro (South Carolina)

Smithboro oder Smithborough ist der Name von
 Smithborough in Irland